Miejsca:
 Ajuricaba – miasto i gmina w Brazylii
 Ajuricaba – rzeka w Brazylii
Technika:
 „Ajuricaba” – brazylijski niszczyciel typu Acre z okresu „zimnej wojny”